Aloísio Flávio Brasil Ribeiro (?,? de ? —?,? de 1959) engenheiro e político brasileiro, foi prefeito interino da cidade de Salvador entre março e abril de 1955.

Não são referidas obras em sua breve gestão. Funcionário de carreira da prefeitura, exerceu ainda o cargo de confiança como secretário de finanças do município.

Casado com Maria de Lourdes Soares Brasil Ribeiro, com quem teve três filhos: Eduardo Belino Brasil Ribeiro, José Carlos Brasil Ribeiro (arquiteto) e Aloísio Flávio Brasil Ribeiro Júnior (economista).

Mortos em 1959
Aloisio Flavio Brasil Ribeiro